

Patronymie

 Claire Franek (1966-2016), auteur et illustratrice française ;
 Friedrich Franek (1891-1976), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Petr Franěk (1975- ), joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.